

Cinema
Stars in My Crown – cortometraggio muto del 1913 prodotto dalla Gem Motion Picture Company
Stars in My Crown – film del 1950 diretto da Jacques Tourneur

Musica
Stars in My Crown – album di Jorma Kaukonen del 2007